De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 1994 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1994. De race werd verreden op 17 juli 1994 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1994
Frankrijk
Sportevenement in Le Mans